Qarāvolkhāneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarāvolkhāneh (ort i Västazarbaijan), 
 Qarāvolkhāneh (ort i Bushehr), 
 Tappeh-ye Qalbūr Khāneh, kulle, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar